Якиманское — название населённых пунктов в России:

 Якиманское — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Якиманское — деревня в Солнечногорском районе Московской области.